Быджовский () — чешская фамилия. Известные носители:

 Быджовский, Павел — чешский писатель XVI века.
 Быджовский, Марк (1540—612) — чешский писатель.